koga – średniowieczny żaglowy statek handlowy
 Koga – miasto w Japonii, w prefekturze Ibaraki
 Koga – miasto w Japonii, w prefekturze Fukuoka